Zingle ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Zingle (* 1998), französischer Radrennfahrer
 Romain Zingle (* 1987), belgischer Straßenradrennfahrer